Ел Магеј Бланко има више значења:

 Ел Магеј Бланко (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Магеј Бланко (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику